Опухолевые антигены — это антигены, продуцируемые раковыми клетками и способные вызвать иммунный ответ организма. Эта способность делает опухолевые антигены важнейшим целевым объектом иммунотерапии рака. Кроме того, эти антигены являются одними из онкомаркеров, определяемых в диагностике рака.

В организме опухолевые антигены являются результатом измененного генома раковой клетки. Из-за этих изменений возникают чуждые организму продукты генов или даже белки, которые к примеру существуют только в эмбриональный период развития. Эти чужеродные продукты — опухолевые антигены — могут находиться в цитоплазме клетки или на её поверхности, а также и во внеклеточном пространстве.

История открытия 
Первый опухолевый антиген MAGEA1 (melanoma antigen family A, 1) был открыт Пьером ван дер Брюггеном и коллегами в Людвиг-институте исследований рака в Брюсселе в 1991 году.

С того времени было идентифицировано более 2000 различных опухолевых антигенов. Для лечения рака идеальным является антиген, продуцирующийся только самой раковой клеткой и находящийся внутри неё или на ней и в максимально большом количестве. Для целого ряда опухолевых антигенов были разработаны терапевтические моноклональные антитела.

Примеры антигенов и разработанных моноклональных антител 
 HER2/neu выделяется у приблизительно 20 % больных карциномой молочной железы. Антитело: Трастузумаб
 EGFR, выделяется в 80 % карцином толстой кишки. Антитело: Цетуксимаб
 VEGF, антиген метастазированной колоректальной карциномы. Антитело: Бевацизумаб
 CAMPATH 1-антиген, хронический лимфолейкоз. Антитело: Алемтузумаб
 HLA-DR, острый лимфобластный лейкоз, хронический лимфолейкоз, неходжкинские лимфомы. Антитело: аполизумаб.

Литература 
 G. Parmiani u. a.: Unique human tumor antigens: immunobiology and use in clinical trials.  In: J Immunol 178, 2007, S. 1975—1979. PMID 17277099 (Review)

Ссылки 

Онкология
Опухолевые маркеры